FAA () — Федеральное управление гражданской авиации США — агентство Департамента транспорта США, управляющее всеми аспектами гражданской авиации согласно Федеральному акту об авиации от 1958 года.
 FAA () — Воздушные силы флота — ВВС Королевского флота Великобритании.
 FAA () — Военно-воздушные силы Аргентины.

См. также 
 ФАА
 Фаа